Nysätra distrikt kan syfta på:

Nysätra distrikt, Uppland
Nysätra distrikt, Västerbotten

Se även
 Nysätra
Nysätra församling
Nysätra socken